Серге́й Серге́евич Цейц (1 февраля 1918 года, Москва — 1 октября 1994 года, там же) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР (1973).

Биография 
Актёрское образование получил в студии под руководством Ю. А. Завадского и в театральном училище при Малом театре. В 1943 году принят в труппу театра имени Моссовета.

В кинематографе известен как мастер эпизодических ролей, создал яркие образы. Также принимал участие в дубляже зарубежных фильмов и озвучивании мультипликационных лент. Наиболее известна его работа над серией мультфильмов «Приключения Мюнхгаузена».

Сергей Сергеевич Цейц скончался 1 октября 1994 года, похоронен на 4-м уч. Ваганьковского кладбища в Москве.

Семья 

Из семьи обрусевших немцев. Состоял в родстве с семьёй Гунстов, некоторое время проживал с семьёй в доме А. О. Гунста в Староконюшенном переулке. 

Был трижды женат. 

Вторая жена: Поставничева Нина Константиновна (22 июля 1919 года — 27 июля 2003 года), певица. 

Сын: Цейц Александр Сергеевич (15 сентября 1940 года — 3 июля 2014). 

Третья жена: Ельшевская (урождённая Макарова) Ирина Андреевна (11 января 1924 года — 5 сентября 2013 года), в 1948 году окончила Театральное училище им. Б. В. Щукина, с 1962 года работала в молодёжной редакции Всесоюзного радио, а с момента образования и вплоть до выхода на пенсию в 1981 году работала главным режиссёром радиостанции «Юность».

Фильмография

Роли в кино 

  — Человек с планеты Земля — персонаж Жюля Верна
  — Весенние грозы — парикмахер
  — Наш дом — пьянчужка в пивной
  — Адъютант его превосходительства — Бинский, белый киевский подпольщик
  — Вся королевская рать — Байрам Уайт, ревизор штата
  — Жиголо и Жиголетта — зритель  — Берегите мужчин! — коллекционер оружия
  — Дороги Анны Фирлинг — эпизод
  — Импровизация на тему биографии — технолог  — Территория — Сергей Сергеевич (фильм № 2 «Кто убийца?»)

 Фильмы-спектакли 
  — Конец "Чёрных рыцарей" — Фриссон, инспектор полиции
 1969 — Улица Ангела — Гоус
  — Френсис Дрейк — лорд-канцлер
  — Как важно быть серьёзным — каноник Чезюбл, доктор богословия
 1976 — Ну, публика!
 1978 — Миллион за улыбку — Евгений Михайлович Бабкин
  — Пчёлка — Нур, мудрец
  — Зимняя сказка
 1988 — Кругосветное путешествие Бертольда Брехта

 Дубляж 
  — Антуан и Антуанетта (Франция) — Ролан, роль Ноэля Роквера
  — Авиценна — посол, роль Гуллука Ходжаева
  — Сотворение мира (Франция — ЧССР, мультипликационный, по рисункам Жана Эффеля) — Бог  — В джазе только девушки — Осгуд Филдинг III, роль 
  — Командир отряда — Гарвана
  — Парижские тайны — Пипле, роль Ноэля Роквера (в советском дубляже)
  — Воздушные приключения (Великобритания) — лорд Ронслей, роль Роберта Морли
  — Нагая пастушка (ЧССР) — пан Пацинек
  — Встреча у старой мечети — дубляж

Озвучивание мультфильмов 

  — Человечка нарисовал я — Птица
 1960 — Королевские зайцы — Король
 1960 — Золотое пёрышко — мужчина
 1961 — Незнайка учится — Гусля / Знайка (в титрах не указан)
  — Дочь солнца
 1963 — Африканская сказка — читает текст
 1963 — Баранкин, будь человеком! — воробей
 1963 — Беги, ручеёк — дятел (в титрах не указан)
 1963 — Как котёнку построили дом — воробей (в титрах не указан)
 1963 — Светлячок № 4. Наш карандаш — Карандаш
 1963 — Сказка о старом кедре — Генерал-Огонь
 1963 — Свинья-копилка — игрушечный строитель / клоун
 1963 — Тараканище — Тараканище
 1963 — Шутки — читает текст
  — Дядя Стёпа — милиционер — сотрудник ОРУДа / хулиган / горожане
 1964 — Храбрый портняжка — Художник
  — Хвосты — Ёж
  — Паучок Ананси — Питон
  — Пьяные вишни
  — Приключения Мюнхаузена. Между крокодилом и львом — барон Мюнхгаузен
 1973 — Приключения Мюнхаузена. Меткий выстрел — барон Мюнхгаузен
  — Приключения Мюнхаузена. Павлин — барон Мюнхгаузен
 1974 — Приключения Мюнхаузена. Чудесный остров — барон Мюнхгаузен
 1974 — Волшебник Изумрудного города — Урфин Джюс (отдельные серии)
 1974 — С бору по сосенке — тренер Сучок / тренер команды «Дружба»
  — Стойкий оловянный солдатик — чёрт из табакерки / крыса
  — Кто ж такие птички? — Барашек
 1978 — Сказка о потерянном времени — Василий Порфирьевич, главный злой волшебник
 1983 — Неудачники — бульдог / голос по радио
  — Маленькая колдунья — возчик пива

Аудиопостановки 
 1957 - "Собака Баскервилей" (радиоспектакль) - доктор Мортимер.
 1962 — «Приключения Чиполлино» (грампластинка) — Герцог Мандарин/Горошек/Адвокат (композиция З. Потаповой и С. Богомазова, музыка Н. Пейко. Всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия»)
 1964 — «Кот в сапогах» (музыкальная сказка фирмы «Мелодия») — король Бубей 2-й
 1964—1973 — «КОАПП» (цикл радиоспектаклей) — Гепард, Рак, Человек
 1977 — Дядя Фёдор, пёс и кот — почтальон Печкин
 1978 — «Невероятные приключения Буратино и его друзей» (аудиоспектакль) — Ведущий
 1978 — «Большая докторская сказка» (аудиоспектакль) — Начальник полиции
 1978 — «Эликсир Купрума Эса» (аудиоспектакль в 4-х частях по книге Юрия Сотника) — «Купрум Эс» (Куприян Семёнович Дрогин)

Ссылки 
 С. С. Цейц в Мегаэнциклопедии Кирилла и Мефодия
 Памятник на могиле С. С. Цейца

Народные артисты РСФСР
Актёры озвучивания СССР
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Персоналии:Театр им. Моссовета